Габор Дарваш (, до 1952 года пользовался фамилией Штейнбергер; , ,  — , , ВНР) — венгерский  и . Отец Яноша Дарваша.

Биография 
Родился в Трансильвании, входившей в то время в состав Австро-Венгрии. В 1918 году семья Штейнбергер переехала в Будапешт, где будущий композитор окончил гимназию и музыкальную школу по классу фортепиано. В 1926—1932 годах учился в Музыкальной академии Франца Листа, сперва по классу фагота, а затем — в классе композиции Золтана Кодая. После окончания академии, в 1930-е годы, писал оркестровую музыку, в том числе и для Венгерского радио.

В 1939 году композитор эмигрировал в Чили, где жил вплоть до окончания Второй мировой войны. Здесь он сотрудничал с австрийским дирижёром Эрихом Клайбером, писал статьи для музыкальных журналов. В 1948 году композитор вернулся в Венгрию, с 1951 года снова начал сочинять музыку. В 1949—1960 годах он работал на Венгерском радио, в 1955—1957 годах был главным редактором издательства Editio Musica Budapest, в 1957—1959 годах — художественным руководителем венгерской государственной студии звукозаписи «Hungaroton».

Собственное композиторское наследие Дарваша невелико, однако он — один из пионеров среди венгерских композиторов в создании электронной музыки. Дарвашу принадлежат многочисленные оркестровки и переложения музыки прошлых эпох, от сочинений XV—XVI веков до произведений Ференца Листа, Л. ван Бетховена и П. И. Чайковского. Писал также музыку к кинофильмам.

Музыковедческое наследие Дарваша начинается с книги «Симфонический оркестр» (; 1958), за которой последовали «Секреты симфонической музыки» (; 1960, русский перевод под названием «Правила оркестровки», Будапешт, 1964), «Инструменты на протяжении тысячелетий» (; 1961, расширенное издание 1975), «Введение в мир музыки» (; 1965—1968, сербохорватский перевод 1980), «Анатомия музыки» (; 1974, переиздание 1985, русский перевод под названием «Книга о музыке», Москва, 1985), двухтомный труд по истории музыки (; 1977 и ; 1981).

Примечания

Ссылки 
 Список сочинений Габора Дарваша на сайте Яноша Дарваша

Академические музыканты Венгрии
Лауреаты премии имени Ференца Эркеля